Прага 2020 () – международный шахматный турнир, проходивший в Праге с 12 по 21 февраля. Выиграл турнир иранский гроссмейстер Алиреза Фирузджа, на тай-брейке победивший Видита Гуджрати.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2707)
 Место проведения: Don Giovanni Hotel Prague

Расписание 
Игровые дни: 12–16, 18-21 февраля
Выходной день: 17 февраля

Участники 

¹) рейтинги даны на февраль 2020 года

Движение по турам

Турнирная таблица

См. также 
 Прага 2019 (шахматный турнир)
 Прага 2021 (шахматный турнир)

Ссылки 
 Официальная страница турнира 
 Турнирная таблица  на сайте chess-results.com
 Информация о турнире  на сайте The Week in Chess

Шахматные турниры
Шахматные турниры в Чехии
Спорт в Чехии в 2020 году